Това е календарът за обикновена година, започваща в неделя.

Обикновена година е година, която не е високосна.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1905, 1911, 1922, 1933, 1939, 1950, 1961, 1967, 1978, 1989, 1995, 2006, 2017, 2023, 2034, 2045, 2051, 2062, 2073, 2079, 2090.

 Предишна година (обикновена) Следваща година (обикновена)
 Предишна година (високосна) Следваща година (високосна)
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари